Демир Капия, Демиркапия или Демир капу може да се отнася за:

 Демир Капия, град в Северна Македония;
 Демир Капия, община в Северна Македония;
 Демир Капия, пролом на река Вардар в Северна Македония;
 Демир капия, седловина в Беласица;
 Демиркапия, седловина в Пирин.